Фтиоти́да () — один из 51 номов Греции (), с 2011 года — одна из 74 периферийных единиц Греции () в периферии Центральная Греция, исторический район на юго-востоке Фессалии. Административный центр — Ламия. Площадь 4440,765 км². Плотность 35,63 человека на квадратный километр. Население  человек по переписи 2011 года.

Номы Фтиотида и Фокида созданы 31 марта 1943 года () при разделении нома Фтиотида и Фокида ().

Фтиотида () означает «область Фтии» (от  + ). В честь фессалийского города Фтии назван астероид (189) Фтия, открытый в 1878 году.

Согласно древнегреческой мифологии здесь жила Кирена, до того как её унёс в Ливию Аполлон. Легендарный герой «Илиады» — Ахилл, согласно Гомеру, был сыном Пелея, царя Фтиотиды.

Уроженцы 
 Холевас, Димитриос (1907—2001) — архипресвитер, православный греческий священник и видный член Сопротивления.

Примечания 

Центральная Греция
География греческой мифологии
Мифы Фессалии